Mit freundlichen Grüßen steht für:
 Mit freundlichen Grüßen (Album), Coveralbum von Heino, 2013
 MfG – Mit freundlichen Grüßen, Lied der Gruppe Die Fantastischen Vier, 1999
 Mit freundlichen Grüßen, eine Grußformel; siehe Grußformel (Korrespondenz)